Райн () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Хохдорф. Население составляет 2097 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1037.

Ссылки 
 Официальная страница